Saint-André – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-André – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées
 Saint-André – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées
 Saint-André – francuska gmina w regionie Midi-Pyrénées
 Saint-André-de-la-Roche – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-André – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-André – miasto na Reunionie

Zobacz też 
 Saint Andrew, San Andreas, San Andrés, Sant Andreu